Noppawan Lertcheewakarn era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Sekisho Challenge Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aiko Nakamura che ha battuto in finale Chan Chin-wei 6–3, 2–6, 6–3.

Teste di serie

  Erika Sema (quarti di finale)
  Yurika Sema (primo turno)
  Kumiko Iijima (primo turno)
  Sachie Ishizu (secondo turno)

 Qiang Wang (quarti di finale)
 Shiho Akita (secondo turno)
 Kim So-jung (secondo turno)
 Varatchaya Wongteanchai (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Sekisho Challenge Open 2011